Янега — река в России, протекает по Лодейнопольскому району Ленинградской области, левый приток Свири. Название — от саамского «янг», означающего «болото/топь».

Берёт своё начало из Виозера. Устье реки находится в 72 км по левому берегу реки Свири. Длина реки — 33 км, площадь водосборного бассейна — 285 км².

Протекает вдоль посёлка Янега. Вблизи устья пересекает дорогу Р37 и железную дорогу Санкт-Петербург — Мурманск.

В реке осуществлялась ловля жемчуга.

Бассейн

Притоки 
(указано расстояние от устья)
 6,8 км: Сара (левый)
 18 км: Чалдога (правый)
 Палручей (правый)

Озёра 
Бассейну Янеги принадлежат озёра: Савозеро (исток Сары) и Варбинское.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Свирь, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100812102000012751.

Примечания 

Притоки Свири
Реки Лодейнопольского района